Kammin bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Breege im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Behrenhoff im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der polnischen Stadt Kamień Pomorski

Siehe auch: 
 Kamin (Begriffsklärung)
 Cammin
 Camin